Białas – polskie nazwisko.

Osoby o pseudonimie Białas 
Białas (raper)

Znani Białasowie 
Andrzej Białas
Barbara Białas
Czesław Białas
Edmund Białas
Franciszek Białas
Franciszek Ksawery Białas
Jan Białas
Ludwik Białas
Magdalena Białas
Marcin Białas
Petronela Białas
Stefan Białas
Zbigniew Białas

Przypisy 

Polskie nazwiska